

Plaatsen
Roche (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud
Roche-à-Frêne, een gemeente in de Belgische provincie Luxemburg
Roche (Engeland), een civil parish in Engeland
Roche Abbey, een Engelse abdijruïne
 
Roche (Isère)
Roche (Loire)
ook:
Roche-Charles-la-Mayrand, Puy-de-Dôme
Roche-d'Agoux, Puy-de-Dôme
Roche-en-Régnier, Haute-Loire
Roche-et-Raucourt, Haute-Saône
Roche-la-Molière, Loire
Roche-le-Peyroux, Corrèze
Roche-lès-Clerval, Doubs
Roche-lez-Beaupré, Doubs
Roche-Saint-Secret-Béconne, Drôme
Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers, Haute-Saône

Personen
Alain Roche een Franse voetballer
Charlotte Roche, een Duitse televisiepresentatrice, actrice, zangeres en schrijfster
Édouard Roche, een Franse astronoom
Lawrence Roche, een Ierse wielrenner
Nicolas Roche, een Ierse wielrenner
Stephen Roche, een Ierse wielrenner

Andere
Hoffmann-La Roche, een Zwitsers farmaciebedrijf

Zie ook
La Roche (doorverwijspagina)